Междунаро́дный евре́йский спорти́вный зал Сла́вы был открыт 7 июля 1981 года в городе Нетания (Израиль).

Зал расположен на территории Института имени Вингейта. Более 300 спортсменов и связанных со спортом персон, представляющих 25 стран, являются членами данного сообщества.

Новые члены принимаются в Зал Славы каждый год. До 1 декабря определяется список кандидатов, в течение следующего года проводится голосование на вступление в сообщество. Кандидатом на вступление в Зал может стать еврейский атлет любой страны, достигнувший больших результатов в спорте.

Международный еврейский спортивный зал Славы был создан телевизионным продюсером и писателем Джозефом М. Сигмэном, живущим в Беверли-Хиллз (Калифорния). Он возглавлял Зал с 1981 по 1989 год, а позже был главой его Избирательного комитета.

Международный еврейский спортивный зал Славы разделён на  и Американский зал славы, принимающий в члены только американцев еврейского происхождения.

Члены Зала

Премия за достижения 
Премией за достижения награждаются еврейские спортсмены и спортсменки, а также частные лица, которые своими достижениями и вкладом в дело развития спорта оказывают поддержку международному сообществу.

* Персоны, удостоенные звания «Член Зала Славы» посмертно

Премия за гуманитарную деятельность 
В 1992 году Международный еврейский спортивный зал славы учредил «Премию за гуманитарную деятельность», которой ежегодно награждаются те, кто своим вкладом в развитие спорта оказывают поддержку в широких аспектах еврейской жизни, а также непосредственно государству Израиль, спортивным сообществам и обществу в целом.

Награда президента Зала Славы «За безупречную службу»

Ссылки 
 IJSHoF Homepage
 «Int’l Jewish Sports Hall of Fame announces class of 2007,» 12/1/06
 International Jewish Sports Hall of Fame at ilMuseums.com

Примечания 

Залы славы Израиля
Залы славы в спорте
Музеи физкультуры и спорта Израиля
Зал славы
Списки:Спорт
Появились в 1981 году
Списки:Израиль
Музеи по алфавиту
Спортивные музеи
Институт имени Вингейта
1981 год в Израиле
Появились в 1980-е годы в Израиле